Općinska liga Vinkovci u sezoni 1983./84. je predstavljala pretposljednji rang natjecanja, odnosno ligu šestog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ. Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvak općinske lige bi se kvalificirao u Međuopćinsku ligu - Istok, dok bi posljednjeplasirana ekipa ispala u niži rang.  
Prvak lige je bio "Partizan" iz Rokovaca.

Tablica

Bilješke 
NK Meteor Slakovci kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Mladost Cerić kažnjena oduzimanjem 1 boda

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Vinkovački list #1656
  

1983-84
1983-84
Vinkovci